Grignols může být:

 Grignols (Dordogne) – francouzská obec v departementu Dordogne
 Grignols (Gironde) – francouzská obec v departementu Gironde